Адриатическая лига 2016/2017 — 16-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги в 3 раз стал клуб Црвена звезда.

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты игр

Плей-офф

Награды 
 MVP регулярного сезона Никола Янкович (Олимпия)
 MVP Финала Чарльз Дженкинс (Црвена звезда)

См. также 
 МЖРБЛ в сезоне 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 sportnet.hr, ABA liga 2016./17., raspored i rezultati

Лига ABA
2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе